Paul Straub ist der Name folgender Personen:

* Paul Straub (Sportler) (1921–2017), US-amerikanischer Football- und Baseball-Spieler sowie Trainer
 Paul A. Straub (1865–1958), US-amerikanischer Unternehmer und Porzellanimporteur (Förderer Tirschenreuths)